Groditz steht für:
 Wilhelm von Pückler-Groditz, einen preußischen Generalleutnant
 Grodziec (Namysłów), einen Ort in der Woiwodschaft Oppeln
 Grodziec (Niemodlin), einen Ort in der Woiwodschaft Oppeln